

Persone
 Betty Riggs, all'anagrafe Mary Elizabeth Riggs (1899-1975) – attrice statunitense
 Bobby Riggs, propr. Robert Larimore Riggs (1918-1995) – tennista statunitense
 Chandler Riggs (1999) – attore statunitense
 Derek Riggs (1958) – illustratore inglese
 Elmer S. Riggs (1869-1963) – paleontologo statunitense
 Home Riggs Popham (1762-1820) – ammiraglio e inventore britannico
 Ransom Riggs (1979) – scrittore statunitense
 Scott Riggs (1971) – pilota automobilistico statunitense
 Tyler Riggs (1986) – modello statunitense

Personaggi immaginari
 Martin Riggs – ufficiale di polizia, protagonista della saga di Arma letale

Altro
 Riggs Peak – un picco roccioso della catena montuosa antartica dell'Imeon Range